Gura Dobrogei se poate referi la:

Arii protejate 
 Rezervația naturală Gura Dobrogei, arie protejată din județul Constanța
 Peștera Gura Dobrogei, monument al naturii inclus în Rezervația naturală Gura Dobrogei din județul Constanța

Localități 
 Gura Dobrogei, sat în județul Constanța